Abaixo a Lista de municípios da Bahia por PIB, com base nos levantamentos feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2012 (ano-base 2014).

PIB
Bahia
2012 no Brasil
Municipios PIB 2012